Ря́менъя́рви (Рямеенъярви; ) — пограничное озеро на территории Кааламского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия и общины Тохмаярви провинции Северная Карелия Республики Финляндия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км². Располагается на высоте 78,4 метров над уровнем моря.

По водоёму проходит Российско-финляндская граница, деля озеро в соотношении, приблизительно, 1:1.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега заболоченные.

Через озеро протекает река Тохмайоки.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Партала — расположен в 4 км к юго-востоку от озера.

Название озера переводится с финского языка как «болотистое озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013179.

См. также 
 Озёра Карелии
 Озёра Финляндии

Примечания 

Бассейн Тохмайоки
Озёра Сортавальского района
Тохмаярви
Озёра Финляндии
Пограничные озёра